Le Repenti, téléfilm français d'Olivier Guignard, diffusé en 2010 ;
 Le Repenti, film franco-algérien de Merzak Allouache, sorti en 2012.

Voir aussi